Osoby o tym nazwisku:
 Guido Magnone – francuski wspinacz i rzeźbiarz
 Lena Magnone – polsko-francuska literaturoznawczyni